La Courage League 1992-1993 fu la sesta edizione della lega nazionale di rugby a 15 inglese.

Il Bath Rugby si aggiudicò il suo quarto titolo (terzo consecutivo). Al fine di ridurre a 10 il numero di squadre per la stagione successiva ci furono quattro retrocessioni (London Scottish, West Hartlepool, Rugby e Saracens), mentre dalla seconda divisione venne promossa solo Newcastle-Gosforth.

Squadre partecipanti

Elenco incontri (parziale)

Classifica

Note